Popo ist 

 ein umgangssprachliches Wort für Gesäß 
 eine Namensvariante der westafrikanischen Sprachen Ewe
 eine zu Sansibar gehörende Insel
 der Künstlername des brasilianischen Fußballspielers Adílson Ferreira de Souza (* 1978)
 Rufname des serbisch-österreichischen Fußballspielers und -trainers Ranko Popović (* 1967)
 Eine Single des Wiener Rappers Yung Hurn, siehe Yung Hurn/Diskografie
 (El) Popo, Kurzform für Popocatépetl, zweithöchster Berg in Mexiko, Vulkan
 Fan Popo (* 1985), chinesischer Filmregisseur, Filmkritiker und LGBT-Aktivist

Siehe auch:

 Popo Agie River
 Poppo (Begriffsklärung)
 Po
 Bobo